Bobrza steht für:
Bobrza (Dorf) in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Miedziana Góra
Bobrza (Fluss)